Sefīd Gerd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Sefīd Gerd, berg, Yazd, 
 Sefīdgard, berg, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar